Монца:

 Монца — город в Италии, ныне северо-восточный пригород Милана.
 Монца — гоночная трасса возле города Монца в Италии.
 Монца — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.
 Монца, Карло (1735—1801) — итальянский композитор и органист.
 Монца-э-Брианца — провинция в Италии.